Эстака́дная ста́нция метрополите́на (надземная станция) — тип станций метрополитена, конструкции которых приподняты над поверхностью земли на металлических или железобетонных опорах.

Основные сведения 
Эстакадные станции появились во второй половине XIX века. Из-за относительной простоты и дешевизны сооружения вкупе с возможностью постройки в стеснённых городских условиях без помех движению эстакадные станции получили большое распространение. Так, первая система внеуличного транспорта Нью-Йорка была целиком эстакадной. Эстакадной системой в значительной мере мог бы стать и Московский метрополитен, согласно известным проектам инженеров Балинского и Кнорре.

Однако вскоре выяснились недостатки эстакадных линий: прежде всего, эстакады меняли архитектурный облик улиц, поезда на них создавали значительный шум, делая невыносимой жизнь в домах рядом с эстакадой, многократно ухудшались условия инсоляции нижних этажей.

По мере приобретения опыта в строительстве подземных линий метро, эстакады уступали им место. Так, практически вся эстакадная система линий Манхэттена в Нью-Йорке была демонтирована после строительства соответствующих линий метро мелкого заложения. Эстакадные линии и станции стали применяться лишь вне исторических центров городов, в районах с разреженной застройкой, в промзонах и лесопарковых зонах.

В последние годы были достигнуты большие успехи в создании бесшумного пути, и некоторые новые, соответствующие современным нормам эстакадные линии, например в Гонконге, стали вновь возводиться в жилых районах.

В России 
Станции этого типа имеются:
 в Москве — участок «Улица Скобелевская» — «Бунинская аллея» Бутовской линии и станция «Воробьёвы горы» Сокольнической линии.
 в Волгограде — станция «Пионерская»
 в Казани — станция «Аметьево»

На Украине 
 станции «Днепр» и «Левобережная» в Киеве.

В Европе 
 станция «Райска заграда» в Праге.

Примечания

См. также 
 Эстакадный транспорт

Типы станций метрополитена